Мария Константинеску (; ) — румынская гребчиха, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года в Москве.

Биография 
На Олимпийских играх 1980 года Мария в составе экипажа восьмерки (Апостяну, Предеску-Загони, Фрынту, Букур, Пушкату, Ильюцэ, Бондар) с рулевой Еленой Добрицой пришла к финишу третьей с результатом 3:05.63.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1980 года
Гребцы (академическая гребля) Румынии